Финале Мађарског купа 2003. је било 8. издање Суперкупа, који је годишња утакмица између шампиона НБ I и освајача Купа Мађарске. Сусрет је одигран 9. јула 2003. између екипа МТК и Ференцвароша.

Трофеј је освојио плаво-бели тим Будимпеште, чиме су постали победници петог издања Суперкупа Мађарске. МТК је први пут у својој историји освојио Суперкуп.

Утакмица је, после паузе од годину дана, поново организована на стадиону Ференц Пушкаш у Будимпешти.

Учесници 
Два учесника утакмице били су МТК Хунгарија и Ференцварош. МТК је 2003. године освојио своје двадесет и друго првенство, док је тим из Ференцвароша освојио деветнаести Куп Мађарске, против ВШК Дебрецина.

Утакмица

Детаљи

Референце

Спољашње везе 
 Званичан сајт Мађарског фудбалског савеза
 Утакмица на рсссф
 Утакмица на magyarfutball.hu
 Утакмица на ФТК
 Утакмица на МТКХунгарија

2003
Фудбал у 2003.
ФК МТК
ФК Ференцварош